Hagenrode steht für

 die alte Bezeichnung des Stadtteils Haanrade der niederländischen Gemeinde Kerkrade
 den Ort Hagenrode, heute Alexisbad im Harz, siehe auch Kloster Hagenrode